Lansky peut faire référence à :

Patronyme 
Lansky ou Lanskaya est un nom de famille. Plusieurs personnes notables portent ce nom de famille parmi lesquelles :

 
 Alyona Lanskaya (1985-), chanteuse biélorusse
 , auteure américaine, chercheuse en informatique, et homéopathe
  (1910-1997) photographe américaine
 Meyer Lansky, gangster américain
 Paul Lansky, compositeur américain
 , réalisatrice américaine, productrice et éditrice
 Natalia Pouchkine-Lanskaya (1812-1863), épouse du poète russe Alexandre Pouchkine
Personnages de fiction:
 Lightmaster, super-vilain de comics dont le nom réel est le Dr Edward Lansky

Cinéma et télévision 
 Lansky, titre original du téléfilm Le Manipulateur.
 ''Lansky, film américain d'Eytan Rockaway, dont la sortie est prévue pour 2020.

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme